En théorie des ensembles, un ensemble est fini au sens de Tarski quand toute famille non vide de parties de cet ensemble admet un élément minimal pour l'inclusion. Cette définition est équivalente à la définition usuelle d'ensemble fini dans une théorie des ensembles sans axiome du choix (typiquement ZF), mais contrairement à celle-ci n'utilise pas directement les entiers naturels.

Théorie des ensembles